Alice Duer Miller (1874-1942), poétesse, romancière, actrice et scénariste américaine ;
 Joe Duer (1974- ), acteur américain ;
 William Duer (1743-1799), homme politique américain.

Toponyme 
 Marais du Duer, ancien marais salant proche du golfe du Morbihan.

Voir aussi 
 DUER (document unique d'évaluation des risques).